«Сегодня, завтра, послезавтра» () — франко-итальянский кинофильм 1965 года. Составлен из трёх новелл из жизни итальянцев, снятых тремя разными режиссёрами. Во всех трёх новеллах главную мужскую роль сыграл Марчелло Мастроянни.

Сюжет 
В первой, чёрно-белой, новелле Марко Феррери Мастроянни играет роль человека, одержимого идеей максимального надувания воздушных шаров.

Во второй новелле Эдуардо Де Филиппо — его герой оказывается свидетелем странных любовных игр молодой пары, пригласившей его в гости, которые выстраивают свои отношения при помощи истерически-ревнивых выходок и выстрелов из револьвера.

Завершает трилогию история Лучано Салче — где он играет коммерсанта, решившего продать свою супругу арабскому шейху в его гарем. Но жена опережает коммерсанта, сама продав мужа в мужской гомосексуальный гарем брата шейха…

В ролях 
 Марчелло Мастроянни — Марио, Мишель
 Катрин Спаак — Джованна
 Вирна Лизи — Доротея
 Лучано Сальче — Артуро Росси
 Памела Тиффин — Пепита (главная героиня третьей новеллы).

См. также 
 Вчера, сегодня, завтра

Ссылки 
 http://www.5-tv.ru/films/1501330/
 https://web.archive.org/web/20090302074615/http://www.stopsnyato.ru/899264_Segodnja_zavtra_poslezavtra.html

Кинокомедии Франции
Фильмы о Риме
Фильмы о Милане
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1965 года
Чёрно-белые фильмы Италии
Киноальманахи